Ілан — місто повітового підпорядкування на острові Тайвань.
 Ілан — один з повітів провінції Тайвань Китайської Республіки.

 Меїр Бар-Ілан (1880—1948) — рабин, один з лідерів релігійного сіонізму.

 Ілан Волков (* 1976) — ізраїльський оркестровий диригент.
 Ілан Галеві (1943—2013) — єврейсько-палестинський активіст і політик, романіст.
 Ілан Гілон (* 1956) — ізраїльський політик, депутат кнесету.
 Ілан Манор (* 1969) — ізраїльський шахіст, гросмейстер.
 Ілан Паппе (* 1954) — ізраїльський історик і політичний активіст.
 Ілан Рамон (1954—2003) — військовий пілот ВПС Ізраїлю, перший ізраїльський астронавт.
 Ілан Шалгі (* 1945) — ізраїльський юрист, політичний діяч та колишній член Кнессету.

Див. також 
 Університет імені Бар-Ілана